Residenz steht für:
 Amtssitz allgemein
 den temporären Sitz eines Herrschers im Mittelalter, siehe Hoflager
 den Amtssitz eines weltlichen Herrschers, siehe Regierungssitz
 die Hauptstadt eines monarchischen Territoriums, siehe Residenzstadt
 ein Schloss als Hauptsitz eines Herrschers, siehe Residenzschloss
 den Amtssitz eines geistlichen Fürsten, siehe Bischofsresidenz
 den repräsentativen Amtssitz eines Botschafters, siehe Botschaft (Diplomatie)
 ein kleineres Kloster in den Franziskanischen Orden mit geringeren Rechten als ein Konvent, siehe Konvent (Kloster)#Residenz
 für eine moderne Form eines Altersheims oder einer betreuten Wohneinrichtung für Ältere in Seniorenresidenz als Begriff in deren Vermarktung

Residenz heißen folgende geographische Objekte:

 Residenz Ansbach, ehemals Sitz der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, heute Sitz der Regierung von Mittelfranken
 Residenz Eichstätt, ehemals Sitz der Fürstbischöfe von Eichstätt, heute Landratsamt des Landkreises Eichstätt
 Residenz Ellingen, ehemals Sitz des Landkomturs der Ballei Franken des Deutschen Ordens, heute kulturelle Nutzung
 Münchner Residenz, ehemals Sitz der bayerischen Herrscher, heute rekonstruiert Museumsanlage und anderes
 Residenz (Passau),  ehemals Sitz der Fürstbischöfe, heute Domschatz- und Diözesanmuseum
 Salzburger Residenz, ehemals Sitz der Fürsterzbischöfe von Salzburg, heute kulturelle Nutzung und Weltkulturerbe
 Würzburger Residenz, ehemals Sitz der Fürstbischöfe, heute Museumsanlage und Weltkulturerbe

Siehe auch:
 Resident, Residenzpflicht (Begriffsklärung)
 Sommerresidenz
 Residenzrezessvertrag
 Alte Residenz, Neue Residenz, Erzbischöfliche Residenz, Fürstbischöfliche Residenz, Jesuitenresidenz, Kleine Residenz
 Artist in Residence